Сан Агустин Атенанго има више значења:

 Општина Сан Агустин Атенанго (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Агустин Атенанго (Сан Агустин Атенанго, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику